Mattos ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Nunes de Mattos, auch Matos (1875–1946), portugiesischer Filmproduzent
 George Mattos (1929–2012), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Edwin Teixeira de Mattos (1898–1976), niederländischer Bobfahrer 
 Haroldo Corrêa de Mattos (1923–1994), brasilianischer Politiker
 João Rodrigues de Mattos (* 1926), brasilianischer Agraringenieur und Botaniker
 Lídia Mattos (1924–2013), brasilianische Schauspielerin
 Manoel Rezende de Mattos Cabral (* 1950), brasilianischer  Fußballspieler, siehe Nelinho
 Marcelo Mattos (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Marcio Mattos (* 1946), brasilianischer Musiker und Keramiker
 Marco Antônio de Mattos Filho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinho (Fußballspieler, 1986)
 Mário de Mello Mattos (* 1919), brasilianischer Militär und Diplomat
 Monica Mattos (* 1983), brasilianische Pornodarstellerin
 Ney Moraes de Mello Mattos (1929–2011), brasilianischer Diplomat
 Tomás de Mattos (1947–2016), uruguayischer Schriftsteller
 Victor Mattos Cardozo (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Matos